Медина-де-Риосеко () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 115,43 км². Население — 5042 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

История

C конца XIV века Медина-де-Риосеко принадлежала роду Энрикесов. Его глава носил титул герцога Медина-де-Рио-Секо.

14 июля 1808 года, в ходе Пиренейских войн войн, здесь произошло одно из ключевых сражений между войском Испании и французской армией.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Medina de Rioseco.

Муниципалитеты Вальядолида